Der Dreiband-Weltcup 1996/3 war das dritte UMB-Weltcupturnier im elften Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 15. bis zum 19. Mai 1996 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Hooglede statt. Es war das zwölfte Dreiband-Weltcup-Turnier in Belgien.

Geschichte 
Der bei den BWA-Profis nicht mehr startende Belgier Ludo Dielis konnte sich bei seinem ersten UMB-Weltcup-Turnier gleich den Titel sichern. Dass es auch im UMB-Weltcup nicht einfach ist, zu gewinnen, zeigte sich für Dielis bereits in der ersten Runde. Gegen den eher unbekannten Niederländer Martin van Leeuwen lag er bereits mit 0:2 Sätzen hinten. Dank seiner großen Routine als zweifacher Weltmeister konnte er das Match noch für sich entscheiden. Nach zwei relativ sicheren Siegen ging es im Halbfinale gegen seinen Landsmann Peter de Backer. Auch hier lag Dielis mit 0:2 Sätzen im Hintertreffen. Im fünften Satz entschied er das Match aber noch zu seinen Gunsten mit 15:14 in zehn Aufnahmen. Das Finale war an Spannung kaum zu überbieten. Daniel Sánchez hatten im vierten Satz Matchball. Diesen konnte er aber nicht nutzen und somit gewann Dielis mit 15:14 den vierten und 15:12 den fünften Satz.

Einen sehr starken Eindruck hinterließen bei diesem Turnier die Belgier. Auf dem Podest standen bei der Siegerehrung drei Belgier und mit Sanchez ein Spanier. Von den acht deutschen Startern konnten sich nur Johann Schirmbrand und Rainer Neff für die Endrunde qualifizieren. Mit Platz Sieben erreichte Schirmbrand sein bestes Weltcup-Ergebnis.

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln.

Turniermodus 
In der Qualifikationsrunde in Gruppen wird auf zwei Gewinnsätze à 15 Punkte im Round Robin-Modus gespielt. Die Gruppensieger qualifizieren sich für das 1/16-Finale. Dazu kommen 14 gesetzte Spieler. Ab dem Hauptwettbewerb (1/16-Finale) werden alle Partien auf drei Gewinnsätze à 15 Punkte gespielt. Seit der Saison 1996/97 wird der dritte Platz nicht mehr ausgespielt. Damit entfällt das Spiel um Platz Drei und es gibt zwei Drittplatzierte.

Da Rini van Bracht und Richard Bitalis nicht antraten, rückten die zwei besten Gruppenzweiten Nikos Polychronopoulos und Johan Claessen ins Hauptfeld nach.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 
Nach Rangliste
  Jorge Theriaga
  Jozef Philipoom
  Daniel Sánchez
  Hans Laursen
  John Tijssens
  Dion Nelin
  Eddy Merckx
  Peter de Backer
  Koen Ceulemans
  Eddy Leppens
  Rini van Bracht
  Andreas Efler

Wildcardspieler
  Ludo Dielis
  Richard Bitalis

Qualifikationsrunde

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1996 3
Karambolageveranstaltung 1996
Billardturnier in Hooglede